Александр Иванович Романюк: Романюк, Александр Иванович (1875 — ?) — член I Государственной думы.
 Романюк, Александр Иванович (род. 1933) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1963).